

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Harty“ beginnt.

Harty 



 Harty de Pierrebourg, Olivier (1908–1973), französischer Staatsmann und Compagnon de la Libération
 Harty, Deonte (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Harty, Hamilton (1879–1941), irischer Komponist, Dirigent und Klavierbegleiter
 Harty, Jeremiah James (1853–1927), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Harty, Robert Way (1779–1832), irischer Politiker, Mitglied des House of Commons